

Botanica
Dahlia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae.

Musica
Dahlia – album degli X Japan del 1996
Dahlia – singolo degli X Japan del 1996, dall'album omonimo

Onomastica
Dahlia – variante del nome proprio di persona Dalia

Televisione
Dahlia TV – piattaforma televisiva a pagamento per la televisione digitale terrestre